Ledøje-Smørum Kommune var indtil 2007 en kommune i Københavns Amt.
                                                                                
Ledøje-Smørum Kommune blev dannet ved kommunalreformen i 1970 af sognene:
 Ledøje Sogn (Smørum Herred)
 Smørum Sogn (Smørum Herred)

I forbindelse med Strukturreformen indgår Ledøje-Smørum Kommune i Egedal Kommune.

Politik

Borgmestre

Kilder 
 
 Kommuner i tal fra Danmarks Statistik
 

Kommuner i Danmark (1970-2006)
Egedal Kommune